Мазанец — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мазанец, Гвидо (1914—2015) — немецкий композитор и дирижёр.
 Мазанец, Густав (1873—1938) — чешский политик.
 Мазанец, Марек (род. 1991) — чешский хоккеист.
 Мазанец, Ян (род. 1979) — немецкий композитор.

Топоним 
 Мазанец (Mazaniec) — деревня в гмине Семковице Лодзинского воеводства Польши.